Justicia champluvierae Vollesen est une espèce d'herbes de la famille des Acanthaceae et du genre Justicia, endémique du Cameroun.

Étymologie 
Son épithète spécifique fait référence à la botaniste belge Dominique Champluvier.

Distribution 
Endémique, elle a été observée au Cameroun sur une douzaine de sites dans quatre régions (Sud-Ouest, Centre, Sud, Est).

Notes et références

Bibliographie 
 

Espèce d'Angiospermes (nom scientifique)
Flore endémique du Cameroun
Acanthaceae